Венедик ( Wenedyk) — штучна польсько- романська мова; її створив 2002 р. нідерландський мовознавець і перекладач Ян ван Стенберген.

Приклад тексту — Отче наш:

Potrze nostry, kwały jesz en czałór, sąciewkaty si twej numię. 
Owień twej rzeń. 
Foca si twa włątać, komód en czału szyk i sur cierze. 
Da nów odzej nostry pań kocidzany. 
I dziemieć nów nostrze dziewta, komód i nu dziemiećmy swór dziewtorzór. 
I nie endycz nosz en ciętaceń, uta liwra nosz dzie mału. 
Nąk twie są rzeń i pociestać i głurza, o siąprz. Amen.

Посилання 
 Венедик 

Вигадані мови
Флективні мови